

Sigle 
 Radiotelevisione – nella denominazione di emittenti radiofoniche e televisive
 Radiotelevizija Slovenija o RTV Slovenija – televisione pubblica slovena
 Real TV  – programma televisivo
 Reggio TV  – servizio televisivo locale italiano
 San Marino RTV  – servizio televisivo sammarinese

Altro 
 Room Temperature Vulcanization – tipo di vulcanizzazione che avviene a temperatura ambiente
 Siliconi RTV – tipo di siliconi che polimerizzano a temperatura ambiente

Codici 
 RTV – codice vettore ICAO di Nortavia